Cawston, une communauté de la Colombie-Britannique, au Canada ;
 Cawston, un village du Norfolk, en Angleterre ;
 Cawston, un village du Warwickshire, en Angleterre.